Matthew Ryan může být:
 Matthew Ryan (házenkář) – americký házenkář
 Matt Ryan (herec) – velšský herec
 Matt Ryan (hráč amerického fotbalu) – americký hráč amerického fotbalu
 Matthew Ryan (jezdec) – australský jezdec
 Matt Ryan (lední hokejista) – kanadský lední hokejista
 Matt Ryan (veslař) – australský veslař

Podobné jméno
 Mathew Ryan – australský fotbalista